Quatre navires ont reçu le nom de HMS Icarus d'après le personnage mythologique grec du même nom :
 le , un brick-sloop de  lancé en 1814 ;
 le , un sloop à hélice en service de 1858 à 1875 ;
 le , une canonnière de classe Mariner en service de 1885 à 1904 ;
 le , un destroyer de  en service de 1937 à 1946.

Icarus